

Санборн — місто, штат Айова
 Санборн — місто, штат Міннесота
 Санборн — місто, штат Північна Дакота
 Санборн — місто, штат Вісконсин
 Санборн — переписна місцевість, штат Нью-Йорк